Zuckerbauer steht für:
 Zuckerbauer (Hornberg), Ort der Stadt Hornberg im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Spottname für das historische Bauer's Spezialinstitut für Diabetiker bzw. dessen Inhaber Franz Ludwig Bauer